Vivas puede hacer referencia a:

 Las expresiones del acto de vitorear (dar vivas).

Apellido 

Vivas (apellido), apellido español.

Personas

Autores de nombres científicos 

Vivas - Yuribia Vivas Arroyo: botánica venezolana

Topónimos 
Águas Vivas, en Portugal.
Aigues-Vives, en Francia.